La Sorcière noire peut faire référence à :
 La Sorcière noire (Fantaghirò 2), second volet de la mini-série italienne La Caverne de la rose d'or réalisé par Lamberto Bava et diffusé en 1992 ;
 Le Dernier des Templiers ou La Sorcière noire au Québec (Season of the Witch), film américain de Dominic Sena sorti en 2011.